

Суми — місто на північному сході України, адміністративний центр Сумської міської громади та обласний центр Сумської області
 Суми — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці
 Суми-Товарна — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці
 Суми — аеропорт у місті Суми
 «Суми» — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений у квітні 2014 року у Сумській області
 «Суми» — футбольний клуб у місті Суми
 «Суми» — корвет ВМС України